Tatau steht für:
 eine Tätowierung auf der Haut 
 Tatau (Insel), eine Insel im Bismarck-Archipel

Siehe auch:
 Tattoo